Feature connector («Особый разъем» или «Специальный разъем») — внутренний коннектор, применяемый в некоторых старых видеокартах, рассчитанных на шины VESA Local Bus, ISA и PCI, а также для некоторых карт под AGP-разъем.

Коннектор был разработан для использования устройствами, которым требуется обмениваться большими объемами данных с видеокартами без загрузки центрального процессора или шины, как например, ТВ-тюнеры, карты видеозахвата, декодеры MPEG-видео, первое поколение графических 3D-ускорителей и так далее.

Существовало несколько стандартов для feature connectors в зависимости от шины и типа графической карты. Большинство из них были простыми 8, 16 или 32-битными внутренними коннекторами, передающими данные от видеокарты другому устройству и обратно, минуя центральный процессор и основную память.

Их скорость зачастую превосходила скорость обычной ISA, а иногда даже и скорость ранних шин PCI, например, 40 МБ/с — скорость обычной SVGA-карты на шине ISA, около 150 МБ/с — для шины PCI или VESA, в то время как стандартная 16-битная ISA-шина функционировала на скорости около 5,3 МБ/с, а шина VESA имела пропускную способность до 160 МБ/с. Пропускная способность Feature connector значительно превосходила возможности 386, 486 и лишь немного ограничивалась первыми моделями процессоров Pentium.

В зависимости от реализации, разъем мог быть одно- или двунаправленным и передавать аналоговый цветной сигнал как данные. В отличие от аналоговых оверлейных устройств, feature connector был рассчитан на передачу главным образом данных и способствовал картам расширений получить доступ напрямую к видеопамяти графической карты, даже несмотря на то, что управление этими информационными потоками центральным процессором и памятью было не всегда возможным, что ограничивало применимость коннектора главным образом для визуализации.

Несмотря на то, что его использование быстро сошло на нет после представления более быстрой внутренней шины AGP, в своё время это был единственный подходящий путь для подключения определенных видеоустройств к продвинутой компьютерной системе без чрезмерной загрузки CPU и памяти, а также без недостатков и ограничений чистого аналогового оверлея.

Идея прямого доступа к памяти видеокарты недавно вновь стала актуальной в связи с презентацией технологии Scalable Link Interface (SLI), несмотря на то, что эта технология в первую очередь была нацелена на объединение двух схожих графических карт в одну систему с более высокой производительностью, а не прямого соединения ТВ-тюнеров с видеокартами (как это было раньше).

Дополнительные источники 
 Определение VESA Advanced feature connection на сайте thefreedictionary.com (англ.)
 Определение VGA feature connection на сайте thefreedictionary.com (англ.)
 AMC, расширение Feature Connector от компании ATI

Компьютерные шины
Устройства отображения информации
VESA